«Девичник и тварь из ада» — фильм ужасов 1990 года.

Сюжет 

Молодёжная компания отправляется отметить окончание колледжа в заброшенную хижину в лесу. Дом принадлежит дяде одной из девушек. Когда-то он был археологом и нашёл в пещере неподалёку каменного идола, превратившего его в чудовище. Поначалу пребывание в лесу не предвещает ничего ужасного, но вскоре после начала вечеринки в дяде Рэе пробуждается монстр, требующий человеческой крови. Опасность возрастает, когда в хижину пробирается преступник, сбежавший от правосудия.

В ролях 
 Лен Лессер — Текс
 Дебора Дач — Мэри Энн
 Эрик Кларк — Стив
 Карл Джонсон — Скип
 Дуглас Кот — Дядя Рэй
 Глория Хилтон — Кристина
 Дори Кортни — Белинда

Ссылки 
 
 Краткое описание фильма на Allmovie.com 

Фильмы США 1990 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях